Fiset ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Fiset (1874–1951), kanadischer Politiker
 Stéphane Fiset (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler